Nqwebasaurus est un genre éteint de dinosaures théropodes, un ornithomimosaurien basal de petite taille. Il a été découvert à proximité de la ville de Kirkwood en Afrique du Sud, dans la formation géologique de Kirkwood datée du Crétacé inférieur, classiquement du Berriasien à Valanginien, mais possiblement de lHauterivien, soit une fourchette de temps entre  (millions d'années).

Nqwebasaurus est à la fois le premier ornithomimosaurien prouvé découvert en Afrique et dans le Gondwana, et le plus ancien membre connu de ce clade.

Une seule espèce est rattachée au genre : Nqwebasaurus thwazi, décrite par W. J. de Klerk et ses collègues en 2000.

Étymologie 
Le nom de genre Nqwebasaurus combine le nom de la région de Kirkwood en Afrique du Sud en langue xhosa « Nqweba », et le mot du grec ancien « saûros » qui signifie « lézard » pour donner « lézard de Nqweba ». Le nom d'espèce « thwazi » signifie « coureur rapide » en langue xhosa.

Description 
Un seul fossile de Nqwebasaurus est connu. Il s'agit d'un squelette post-crânien presque complet et bien préservé. Le crâne est par contre très fragmentaire.

L'animal n'a pas atteint l'âge adulte ; on peut le considérer comme un « adolescent », dont la longueur totale est estimée à  pour une hauteur de .

Il possède de longues mains avec trois doigts portant des griffes, dont un pouce partiellement opposable terminé par une « griffe tueuse ». 

Des dents de petite taille sont présentes sur les deux mâchoires, ce qui est une caractéristique des ornithomimosauriens basaux. Le fossile a montré également la présence de gastrolithes au niveau de ce qui était son estomac. De plus, il possède un gésier à pseudo-dents. Tous ces éléments ont conduit J. N. Choiniere et ses collègues à considérer Nqwebasaurus comme un herbivore.

Classification 
Le cladogramme établi en 2014 par Yuong-Nam Lee, Rinchen Barsbold, Philip J. Currie, Yoshitsugu Kobayashi, Hang-Jae Lee, Pascal Godefroit, François O. Escuillié et Tsogtbaatar Chinzorig évalue les principaux genres (les mieux documentés) d'ornithomimosauriens. Il montre la place de Nqwebasaurus comme le plus basal des ornithomimosauriens :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Ornithomimosauria
 Liste des dinosaures
 Formation géologique de Kirkwood

Notes et références

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure d'Afrique
Dinosaure du Crétacé inférieur
Ornithomimosauria
Paléontologie en Afrique du Sud
Taxon fossile décrit en 2000